Ла Каролина има више значења:

 Ла Каролина (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Каролина, Ла Нуева Каролина (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Каролина (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Каролина, Гранха (Теколотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Каролина (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Каролина (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Каролина (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Каролина (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Каролина (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Каролина (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Каролина (Салтабаранка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Каролина (Сочијапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Каролина (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Каролина (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику